Guillaume Fièrebrace peut faire référence à :
 Guillaume IV d'Aquitaine (935 - 995), aussi appelé Guillaume IV Fièrebrace, comte de Poitiers sous le nom de Guillaume II et duc d'Aquitaine sous celui de Guillaume IV
 Guillaume d'Orange, un personnage des chansons de geste, inspiré de Guillaume de Gellone (né vers 750/755 et mort entre le  et le ), comte de Toulouse, duc d'Aquitaine et marquis de Septimanie